La madre puede referirse a:

 madre o progenitora;
 La madre (1907), novela de Máximo Gorki;
 La madre (1926), película soviética de Vsévolod Pudovkin, basada en la novela de Gorki;
 La madre (1995), película de Miguel Bardem;
 La madre (1998), telenovela de RCN Televisión en Colombia;
 La madre (2003), película británica de Roger Michell;
 La madre (2010), obra de teatro (en francés La Mère) de Florian Zeller.
 La madre, Mirra Alfassa, yoguini francesa, discípula y colaboradora de Sri Aurobindo;
 La madre, personaje de How I Met Your Mother.